Regout (geslacht), Nederlands-Belgische familie van (voornamelijk) ondernemers en politici
 Petrus (I) Regout (1801-1878), "pater familias", industrieel en politicus, oprichter van de Maastrichtse kristal-, glas- en aardewerkfabrieken Petrus Regout & Co., na enige naamsveranderingen uiteindelijk Koninklijke Sphinx.
 Petrus (II) Regout (1828-1897), ondernemer, vennoot en directeur Petrus Regout & Co.
 Petrus (III) Regout (1854-1928), ondernemer, directielid De Sphinx, voorzitter raad van bestuur Koninklijke Nederlandse Papierfabriek.
 Jules (I) Regout (1855-1932), ondernemer en politicus, oprichter NV Wolindustrie v/h Jules Regout & Co., raadslid Maastricht.
 Alfred Regout (1858-1935), ondernemer, oprichter vloertegelfabriek Alfred Regout & Co. (REMA).
 Edouard Regout (1829-1878), vennoot Petrus Regout & Co.
 Frederik Regout (1858-1937), ondernemer, stichter aardewerkfabriek Frederik Regout & Co., mede-oprichter tingieterij NV Urania.
 Eugène Regout (1831-1908), ondernemer en politicus, bestuurder Maastrichtsche Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout, lid Provinciale Staten van Limburg.
 Louis (I) Regout (1832-1905), ondernemer en politicus, oprichter van porseleinfabriek Mosa.
 Louis (II) Regout (1861-1915), ondernemer, jurist en politicus, directeur Mosa, minister van Waterstaat.
 Louis (III) Regout (1891-1966), ondernemer en politicus, lid van de Eerste Kamer.
 Robert Regout (1896-1942), jezuïet, rechtsgeleerde en verzetsstrijder.
 Theo Regout (1901-1988), jurist, geograaf, wereldreiziger en cineast.
 Robert Regout (1863-1913), advocaat en politicus, onder meer minister van Justitie.
 Gustave (I) Regout (1839-1923), vennoot Petrus Regout & Co., landeigenaar.
 Gustave (II) Regout (1869-1920), bestuurder N.V. De Sphinx.
 Gustaaf (III) Regout (1891-1966), kunstenaar.
 Edmond Regout (1870-1926), wereldreiziger, landeigenaar.
 Adolphe Regout (1876-1952), bestuurder N.V. De Sphinx.
 Thomas Dominicus Regout (1805-1862), broer van Petrus (I), ondernemer, oprichter Maastrichtsche Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout.
Andere familieleden:
 Flip Regout (1915-1993), Nederlands chirurg, olympisch roeier.
 Hervé Regout (1952), Belgisch autocoureur.
 Hubertus Regout (1969), Belgisch-Oostenrijks acteur.
 Isabelle Regout (1973), Belgisch-Canadees kunstenares.
Bedrijven:
 Petrus Regout & Co., kristal-, glas- en aardewerkfabriek te Maastricht (1834-1899), later Koninklijke Sphinx.
 Thomas Regout (bedrijf), metaalverwerkend bedrijf, in 1834 opgericht te Maastricht.
 Louis Regout & Co., porseleinfabriek, in 1883 opgericht te Maastricht, later Mosa.
 Alfred Regout & Co., vloertegelfabriek, in 1888 opgericht te Maastricht, later Rema.
 Frederik Regout & Co., aardewerkfabriek te Maastricht (1891-1896), later Sphinx Tegels.